Oppenheimer, családnév
 Robert Oppenheimer (1904–1967) amerikai fizikus
 Oppenheimer (1980) brit televíziós sorozat
hasonló
 Oppenheimer-kráter egy Hold-kráter